Brian Sakic – ex hockeista di ghiaccio canadese
 Dinko Šakić – criminale croato
 Joe Sakic – ex hockeista di ghiaccio canadese
 Nenad Sakić – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Nikola Šakić – calciatore serbo
 Sinan Sakić – cantante serbo